Humanes puede referirse a:

Humanes: municipio de la provincia de Guadalajara, Castilla-La Mancha, España, históricamente conocido como Humanes de Mohernando.
Humanes de Madrid: municipio de la Comunidad de Madrid, España.
La Estación de Humanes: situada en Humanes de Madrid, perteneciente a la red de Cercanías Madrid. El otro municipio también tiene una estación que se denomina Humanes de Mohernando pero no pertenece a red alguna de Cercanías Renfe.